Ону́шкисское ста́роство () — административная единица на юго-западе Тракайского района Вильнюсского уезда Литвы.

Этнический состав населения (2001): 79,6 % — литовцы, 19,3 % — поляки, 0,8 % — русские.

История 
Староство примерно соответствует территории Ганушишской волости Трокского уезда Виленской губернии Российской империи.

Населённые пункты

Муниципалитеты 

В 2009 г. было создано 4 муниципалитета:
 Вайцкунишкесский муниципалитет: дер. Вайцкунишкес, Юкнишкес, Аляшишкес I, Аляшишкес II, Толётонис, Пасамавис, Савишкес, Паяута, Гинейтишкес I, Гинейтишкес II, Паранкава, Мицюнай, Гуджёнис, Дямбина, Промезяй, Самаука, Зачепка
 Дусмянисский муниципалитет: дер. Дусмянис, Варляй, Рамошишкес, Дусмянеляй, Поникщис, Юргёнис, Алабурдишкес, Смятонишкес, Иждагай, Вацкишкес, Гражишкес, Грёвинай
 Онушкисский муниципалитет: г. Онушкис, дер. Бичюнай, Кестучяй, Таучёнис, Бакалоришкес, Резничя, Раманава, Нупронис
 Толькишкисский муниципалитет: дер. Каралюнай, Лаузгяняй, Камарава, Пакальнинкай, Дярёнис, Бабраунинкай, Толькишкис, Жалёсёс, Скинимай, Йочёнис, Гудашяй

Ссылки 
 Trakai.lt 

Тракайский район